Rove (Vojnik), een plaats in de Sloveense gemeente Vojnik
 Rove (Zagorje ob Savi), een plaats in de Sloveense gemeente Zagorje ob Savi